Аугустин «Густав» Бубник (; 21 ноября 1928, Прага — 18 апреля 2017, там же) — чешский хоккеист, выступавший во второй половине 1940-х годов за команду «ЛТЦ Прага» и национальную сборную Чехословакии. Чемпион мира и Европы, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице.

В период 1966—1969 годов в качестве тренера возглавлял национальную сборную Финляндии, работал тренером в чешском клубе «Зетор Брно». Член Зала славы финского хоккея (2004), член Зала славы чешского хоккея (2008).

Также известен как политик, депутат чешского парламента от Гражданской демократической партии.

Биография 
Аугустин Бубник родился 21 ноября 1928 года в Праге.

Начинал карьеру хоккеиста в 1936 году в юниорской команде сильного столичного клуба «ЛТЦ Прага», позже вошёл в основной состав и в период 1945—1950 годов неизменно становился чемпионом Чехословацкой хоккейной лиги.

В это время Бубник активно привлекался в состав национальной сборной Чехословакии по хоккею. Так, в 1948 году он удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Санкт-Морице — чехословаки одержали здесь победу над всеми соперниками кроме Канады, с которой сыграли вничью, и заняли второе место, уступив канадцам только по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Тем самым Бубник получил серебряную олимпийскую медаль, а также золотую медаль разыгрывавшегося здесь первенства Европы. В 1949 году он со своей командой победил на чемпионате мира (и Европы) в Швеции.

Бубник должен был защищать выигранный чемпионский титул на следующем чемпионате мира в Великобритании, однако после решения правительства практически в последний момент не принимать в нём участия (причиной этого явился отказ в британской визе радиокомментатору Отакару Прохазке) большая часть членов сборной была арестована прямо в ресторане, где они собрались обсудить это событие и по утверждению следствия вели антиправительственные разговоры, по подозрению в планировании побега из страны (годом ранее несколько игроков «ЛТЦ Прага» уже сбежали на Кубке Шпенглера в Давосе). Хоккеиста вместе с еще 10 членами сборной обвинили в шпионаже, измене родине, подрыве народно-демократических устоев и приговорили к 14 годам лишения свободы. В заключении он работал на урановых рудниках в Яхимове. В 1955 году его помиловали по амнистии и выпустили на свободу, и вскоре он смог продолжить свою спортивную карьеру.

В 1955—1962 годах Аугустин Бубник выходил на лёд в составе таких клубов как «Оломоуц», «Спартак Моторлет» и «Слован Братислава», где провёл последние четыре сезона своей карьеры. При этом в сборную Чехословакии он больше не вызывался ни разу. Вынужден был завершить карьеру игрока из-за травмы спины.

С 1966 по 1969 год занимал должность главного тренера национальной сборной Финляндии, став первым чехословацким тренером, возглавившим сборную другой страны. Внёс значительный вклад в развитие финского хоккея, провёл в качестве руководителя команды в общей сложности 69 матчей, в том числе возглавлял команду на чемпионате мира в Австрии, где сумел обыграть Чехословакию. Вернувшись на родину, в 1970-х и 1980-х годах тренировал чешский клуб «Зетор Брно». Привлекался в сборную Чехии в качестве помощника главного тренера.

Является членом Зала славы финского хоккея (2004) и членом Зала славы чешского хоккея (2008).

В поздние годы проявил себя как политик, участвовал в парламентских выборах 1998 года от Гражданской демократической партии и в итоге занял место в Палате депутатов, где был членом комитета по науке, образованию, культуре, молодёжи и физической культуре. На выборах 2002 года так же был успешен, оставшись в парламенте ещё на один срок. В 2010 году баллотировался в Сенат Чехии от партии Европейских демократов, но на сей раз не набрал достаточного количества голосов.

Умер 18 апреля 2017 года в Праге в возрасте 88 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Аугустин Бубник  — биография и статистика на сайте Eliteprospects.com

Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1948 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1948 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Тренеры сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Чехии
Награждённые медалью «За заслуги» (Чехия)
Члены Гражданской демократической партии
Члены Палаты депутатов Парламента Чешской Республики
Репрессированные в Чехословакии